Појам Јурика може да се односи на:
Јурика (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Јурика (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
Јурика (Тексас), град у САД у држави Тексас